Нялма — река в России, протекает по Пряжинскому району Карелии. Впадает в озеро Ведлозеро. Длина реки составляет 21 км, площадь водосборного бассейна — 306 км².

Бассейн

Притоки 
(от истока к устью):
 Мичиганоя (правый).
 Финский (правый).
 Турканоя (левый, из озера Турколампи).

Озёра 
К бассейну Нялмы относятся озёра:
 Кайназъярви
 Тильваярви
 Куккозеро
 Сяргиярви
 Турколампи.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212102000011563.

Примечания 

Бассейн Видлицы
Реки Пряжинского района